Filip den Dristige kan henvise til flere regenter med dette navn:

 Filip 3. af Frankrig (1245-1285) - konge af Frankrig med tilnavnet den Dristige
 Filip 2. af Burgund (1342-1404) - hertug af Burgund med tilnavnet den Dristige